Václav Mašek je jméno více známých osobností:

 Václav Mašek (výtvarník) (1893–1973) – český grafik, ilustrátor a karikaturista
 Václav Mašek (fotbalista) (* 1941) – český fotbalista
 Václav Mašek (kněz) (* 1941) – rumunský římskokatolický kněz českého původu, člen české komunity v Banátu
 Václav Mašek (architekt) (* 1946) – český architekt
 Václav Mašek (hudebník) (* 1995/1996) – vítěz soutěže Novohradská flétna v letech 2004 až 2008, později soutěží ve zpěvu, komorní hře atd., talent Jihočeského kraje za rok 2007 
 Václav Jan Mašek (1795–1847) – český písmák, rychtář a sedlák